Эрик Альфонс Арнлинд (, 14 марта 1922, Арнес (ныне Лувиа) — 22 декабря 1998, Стокгольм) — шведский шахматист. Участник пяти национальных чемпионатов (с 1957 по 1962 гг.). Серебряный призер чемпионата Швеции 1961 г. В составе сборной Швеции участник шахматной олимпиады 1958 г. Участник стокгольмского международного турнира 1963 г.

Победитель командного первенства Швеции 1961 г. в составе сборной команды Стокгольма.

Особых успехов добился в игре по переписке. Дважды участвовал в чемпионатах мира по переписке. За достижения в области заочных шахмат в 1968 г. получил звание гроссмейстера ИКЧФ.

Работал инженером в Шведском бюро дорожных исследований.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Арнлинда в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Арнлинда на сайте 365Chess

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Гроссмейстеры ИКЧФ
Родившиеся в Лувиа
Умершие в Стокгольме